Ukraińska Superliha Koszykarska Kobiet (ukr. Українська жіноча баскетбольна суперліга) – najwyższa w hierarchii klasa kobiecych ligowych rozgrywek koszykarskich na Ukrainie, będąca jednocześnie najwyższym szczeblem centralnym (I poziom ligowy). Rywalizacja w niej toczy się – co sezon, systemem ligowym wraz z play-offami – o tytuł mistrza Ukrainy, a za jej prowadzenie odpowiada Ukraiński Związek Koszykówki (ukr. ФБУ – Федерація баскетболу України).

Na koniec każdego sezonu drużyny, które nie utrzymały się w lidze, są relegowane do II ligi, a ich miejsca zajmowane są przez najlepsze zespoły z II ligi. Najlepsze zespoły Superligi otrzymują możliwość gry w europejskich turniejach: Euroliga kobiet, FIBA EuroCup Women i FIBA Europe SuperCup Women pod patronatem Europejskiej Federacji Koszykówki (FIBA).

Historia 
W 1991 roku, zaraz po upadku Związku Radzieckiego, Ukraina zorganizowała własne mistrzostwa w koszykówce kobiet (wcześniej ukraińskie drużyny uczestniczyły w rozgrywkach mistrzostw ZSRR). Pierwsza edycja odbyła się w sezonie 1991/92 pod nazwą Mistrzostwo Ukrainy w koszykówce kobiet. Wyszcza liha, chociaż Federacja Koszykówki Ukrainy (FBU) została założona dopiero 28 lutego 1992 roku, a 10 lipca 1992 roku oficjalnie przyjęta do Międzynarodowej Federacji Koszykówki (FIBA). Latem 2011 liga zmieniła nazwę na Ukraińska Superliha Koszykówki Kobiet.

Uczestnicy

Skład ligi w sezonie 2019/20 
 Czajka Berdiańsk
 Dynamo-NPU Kijów
 Frankiwsk Iwano-Frankiwsk
 Interchim-SDJuSzOR Odessa
 Kyjiw-Basket Kijów
 Riwne-OSzWSM Równe

Skład ligi w sezonie 2011/12 
W sezonie 2011/12 w rozgrywkach występowało 6 zespołów.
 Biła Akacija-SDJuSzOR-2 Odessa
 Dynamo-NPU Kijów
 Frankiwsk Iwano-Frankiwsk
 Inwasport Charków
 Rehina-Basket-Bar Bar
 TIM-SKUF Kijów

Mistrzowie i pozostali medaliści

Statystyka

Tabela medalowa 
Mistrzostwo Ukrainy zostało do tej pory zdobyte przez 7 różnych klubów.

Stan na 31 grudnia 2019.

Zobacz też 
 Ukraińska Superliha Koszykarska Mężczyzn
 Wyższa liga ukraińska w koszykówce kobiet
 Pierwsza liga ukraińska w koszykówce kobiet
 Puchar Ukrainy w koszykówce kobiet

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona Superligi 
 Oficjalna strona Ukraińskiego Związku Koszykówki 
 Strona o koszykówce na Ukrainie 
 Strona o koszykówce na Ukrainie 

Koszykówka kobiet na Ukrainie
!
Ligi koszykarskie
Koszykówka